Émmeline Mainguy (1988-) est une footballeuse française.
Irène Mainguy est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant du symbolisme maçonnique et de son histoire.
Paul Mainguy (1908-1997) est un médecin et député maire de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).
Sarah Mainguy est une cheffe cuisinière française.